— японский профессиональный игрок в сёги, 9-й дан, лига А. Родился 17 марта 1971 г., в Токио. Учился у Нобору Отомо, 9-го дана.

Года — один из представителей поколения Хабу.

Разряды по сёги 
 1982: Поступил в Сёрэйкай, получив 6 кю.
 1985: 1 дан.
 1990: Получил статус профессионала и 4 дан.
 2001: 9 дан (за завоевание третьего титула).

Победы

Титульные матчи 
По состоянию на ноябрь 2016 года:

 Всего титулов: 6
 Участий в финальных матчах: 17

Нетитульные турниры 

 Всего побед в нетитульных матчах: 7

Примечания 

Сёгисты Японии
Родившиеся в Токио
Персоналии по алфавиту
Сёгисты по алфавиту